

Села 
 Богданівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Бобринецька міська громада (в минулому — Бобринецький район)
 Богданівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада (в минулому — Долинський район)
 Богданівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська громада (в минулому — Знам'янський район)